

Arte 
 George Washington – statua realizzata da Horatio Greenough
 George Washington – dipinto di Gilbert Stuart del 1796

Persone
 George Washington (1732-1799) – politico statunitense, primo Presidente degli Stati Uniti d'America (1789-1797)
 George Washington (1907-1985) – giocatore di baseball statunitense
 George Washington (1871-1946) – inventore e uomo d'affari statunitense
 George Washington (1910) – trombonista jazz statunitense
 George Washington (1817-1905) – pioniere statunitense
 George Corbin Washington (1789-1854) – politico statunitense
 George T. Washington – politico liberiano
 George Washington Campbell (1769-1848) – politico statunitense

Navi
 USS George Washington (1798) – sloop
 USS George Washington (ID-3018) – transatlantico utilizzato come nave da trasporto nella prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale
 USS George Washington (SSBN-598) – nave della classe di sottomarini con missili balistici
 USS George Washington (CVN-73) – superportaerei a propulsione nucleare
 SS George Washington – transatlantico tedesco

Altro
 Ponte George Washington – ponte sul fiume Hudson
 George Washington University – università di Washington D.C.
 George (Washington) – città degli Stati Uniti d'America
 George Washington – film del 2000 diretto da David Gordon Green
 George Washington – cavallo da corsa
 George Washington – miniserie televisiva del 1984